Памятное путешествие — американский телефильм 2003 года режиссёра Пола Мазурски, основанный на новелле Фредерика Рафаэля. Съёмки проходили в Торонто, Канада.

Сюжет 
Барнаби и Максин Пирс — супружеская пара средних лет, находящаяся в бракоразводном процессе. Они решили взять перерыв, чтобы присутствовать на свадьбе своего сына. В процессе поездки из Коннектикута в Лос-Анджелес они много размышляют о прожитых годах, по-новому оценивают свой брак и пытаются возродить былые отношения.

В ролях

Награды и номинации 
 2005 — номинация на премию Американской ассоциации монтажёров в категории «Best Edited Miniseries or Motion Picture for Non-Commercial Television» (Ричард Халси).

Ссылки 
 
 
 
 

Телефильмы США
Телефильмы Канады
Телефильмы 2003 года
Телефильмы на английском языке